Adam est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
 le prénom Adam.

Saints et personnages religieux 
 Adam, un personnage biblique ;
 Adam Scot (1127 ou 1140-1212), religieux prémontré ;
 Adam Chmielowski (1845-1916), prêtre polonais, canonisé en 1989, fêté le 25 décembre.

Personnages historiques 
 Adam de Brême (avant 1050-1081/1085) chroniqueur et géographe germanique ;
 Adam le connétable, ou Adam II de l'Isle (?-1092/1093), seigneur de L'Isle-Adam sous Philippe  ;
 Adam de la Halle (vers 1240-vers 1287 ou après 1306), trouvère de langue picarde.

Patronymes 

 Achille Adam-Fontaine (1829-1887), banquier et homme politique français ;
 Achille Adam (1859-1914), banquier et homme politique français ;
  ;
 Albrecht Adam (1786-1862), peintre allemand ;
 Alphonse Adam (1918-1943), résistant et fonctionnaire français ; 
 Alfred Adam (1908-1982), acteur français ;
 Anda Adam (née en 1980), chanteuse roumaine ;
 Benjamin Adam (né en 1983), auteur de bande dessinée français ;
 Birgit Adam (née en 1971), autrice et directrice littéraire allemande ;
 Charles Adam (1857-1940), universitaire français ;
 Christine Adam (née en 1952), illustratrice et enseignante française ;
 Claude Adam (né en 1958), homme politique luxembourgeois ;
 Damien Adam (1989-), homme politique français ;
 Edmond Adam (1816-1877), homme politique français ;
 Edmond Adam (1889-1918), écrivain français ;
 Édouard Adam (1847-1929), peintre français ;
 Elliot Adam (1645-1700), explorateur britannique ;
 Emil Adam (1843-1924), peintre allemand ;
 Émile Adam (1828-1899), homme politique français ;
 Éric Adam (né en 1966), auteur de bandes dessinées français ;
 Ernst Adam (1884-1955), prêtre allemand, fondateur d'institutions pour la jeunesse ;
 Eugen Adam (1817-1880), peintre allemand ;
 François Adam (1911-2002), coureur cycliste belge ;
 François-Gaspard-Balthazar Adam (1710-1761), sculpteur français, fils de Jacob Sigisbert Adam ;
 Frantz Adam (1886-1968), photographe français de la Première Guerre mondiale ;
 Franz Adam (1815-1886), peintre et lithographe allemand ;
 Frédéric Adam (né en 1973), footballeur français ;
 Frederick Adam (1784-1853), administrateur britannique ;
 Gaspard-Louis-Charles Adam (1760-1845), sculpteur français ;
 Gilbert Joseph Adam (1795-1881) minéralogiste français ;
 Glen Adam (né en 1959), footballeur néo-zélandais ;
 Guillaume Adam (mort en 1341), prélat catholique français ;
 Guillaume Adam (né en 1990), athlète français ;
 Heinrich Adam (1787-1862), peintre allemand ;
 Henri Adam (1864-1917), peintre paysagiste et aquarelliste français ;
 Henri-Georges Adam (1904-1967) graveur et sculpteur français ;
 Hyacinthe Adam (1858-1909), missionnaire français des missions étrangères de Paris ;
 Jacob Adam (1748-1811), graveur sur cuivre autrichien
 Jacob Sigisbert Adam (1670-1747), sculpteur français, père de plusieurs sculpteurs dont Lambert Sigisbert Adam ;
 James Adam (1730-1794), architecte écossais ;
  ;
 Jean-Édouard Adam (1768-1807), chimiste et physicien français ;
 Jean-Jérôme Adam (1904-1981), archevêque et linguiste français ;
 Jean-Louis Adam (1758-1848), musicien français, père d'Adolphe-Charles Adam ;
 Jean-Pierre Adam (né en 1937), archéologue français ;
 John Adam (1721-1792), architecte écossais ;
 Juliette Adam, (1837-1937), auteur français ;
 Julius Adam (1852-1913), peintre animalier, de genre et lithographe allemand ;
 Karl Adam (1876-1966), théologien catholique allemand ;
 Lambert Sigisbert Adam (1700-1759), sculpteur français, fils de Jacob Sigisbert Adam ;
 Lénaïck Adam (1992-), homme politique et député français ;
 Line Adam (née en 1972), compositrice belge ;
 Louis Adam (1812-1865), ouvrier français et militant républicain, puis communiste ;
 Marcel Adam (né en 1951), auteur-compositeur-interprète français ;
 Margarete Adam (1885-1946), philosophe et résistante antinazie allemande
 Marie-Christine Adam (née en 1950), actrice française ;
 Michel Adam (1926-2007), philosophe français ;
 Michel Adam, obtenteur de rose français ;
 Nicolas Adam (), précepteur français ;
 Nicolas Sébastien Adam (1705-1778), sculpteur français, fils de Jacob Sigisbert Adam ;
 Noëlle Adam (1933-), danseuse et actrice française ;
 Olivier Adam (né en 1974), écrivain français ;
 Paul Adam (1862-1920), écrivain français ;
 Peter Adam (1929-2019), documentariste et auteur d'origine allemande, naturalisé britannique ;
 Pierre Adam (1924-2012), cycliste français, champion olympique de poursuite par équipes ;
 Pierre Michel Adam (1799-1853), graveur français ;
 Raoul Adam (1881-1947), un peintre paysagiste français ;
 Raphaël Adam, né Adam Singer (1860-après janvier 1940), acteur, auteur dramatique, scénariste et chansonnier français ;
 Richard Benno Adam (1873-1937), peintre allemand ;
 Robert Adam (1728-1792), architecte écossais ;
 Ronald Forbes Adam (1885-1982), officier britannique ;
 Teresa Adam (1990), triathlète et coureuse cycliste néo-zélandaise ;
 Theo Adam (1926-2019), baryton-basse allemand ;
 Thierry Adam (1967), journaliste français ;
 Urbain Adam (1815-1881), horloger français ;
 Victor Adam (1801-1866), peintre et lithographe français ;
 Wilhelm Adam (1877-1949), général allemand ;
  ;
 William Augustus Adam (1865-1940), militaire et homme politique britannique ;

Personnages de fiction 
 Adam, personnage de bande dessinée de Brian Basset ;
 Adam, personnage de la série télévisée Buffy contre les vampires ;
 Adam, nom de code de Revolver Ocelot, un personnage de la série de jeux vidéo Metal Gear ;
 Prince Adam, personnage de la série animée Les Maîtres de l'univers, sortie en 1983.

Toponymes 

 Adam, une colonie israélienne en Cisjordanie ;
 Adam (ou Adm), une ville du Sultanat d'Oman ;
 pic Adam, un sommet de montagne de La Réunion ;
 Adam-lès-Passavant, une commune française du département du Doubs ;
 Adam-lès-Vercel, une commune française du département du Doubs ;
 Pic d'Adam, un des sommets les plus importants de l'île du Sri Lanka.

Sigle 

ADAM est un sigle qui peut désigner :
 Association de défense des actionnaires minoritaires, une association de défense des intérêts collectifs des investisseurs ;
 Art & Design Atomium Museum, l'ancien nom du Design Museum Brussels.

Titres

Cinéma 
 Adam, un film américain réalisé par Max Mayer sorti en 2009 ;
 Adam, un film  franco-belgo-marocain de Maryam Touzani, sorti en 2019 ;

Télévision 
 Adam, un épisode de la série Torchwood diffusé en 2008 ;

Littérature 
 L'Éternel Adam, une nouvelle de Jules Verne ;

Presse 
 Adam, une ancienne revue de mode masculine française ;

Sculpture 
 Adam, sculpture de l’époque gothique.

Autres usages du nom 
 Adam, une statue de Rodin ;
 Adam, une statue de Tullio Lombardo ;
 Banque Adam, une ancienne banque provinciale française ;
 Adam Air, une ancienne compagnie aérienne indonésienne ;
 Coleco Adam, un ordinateur personnel de la société Coleco ;
 Adam and the Ants, un ancien groupe de rock britannique.

Voir aussi 
  
 
 
 Étymologie des patronymes français

Patronyme français
Patronyme germanique
Patronyme anglais